Termenul „Ramon” se poate referi la:

Nume de persoane
Juan Ramón Jiménez (n. 24 decembrie 1881 – d. 29 mai 1958 ) a fost poet și eseist spaniol , laureat al Premiului Nobel pentru Literatură.
Ramon Llull (1232 - 1315 ), cunoscut și sub variantele Raymond Lully, Raymond Lull, în latină Raimundus sau Raymundus Lullus.
Ramon Tavernier (n. 1927 , București ) este un compozitor , dirijor și orchestrator de muzică ușoară român de origine franceză. 
Ramon Muntaner (n.ca. 1270 în Peralada – d. 1336 în Eivissa) a fost un scriitor și soldat catalan . 
Jose Ramon Yepes, om politic și poet venezuelean (Maracaibo 1822-1881). Căpitan de marină , a avut mai multe funcții publice.
Ramón Amaya Amador (n. 29 aprilie , 1916 – d. 24 noiembrie , 1966 ) a fost un scriitor din Honduras. 
Ramón María del Valle-Inclán, Ramón del Valle-Inclán y de la Peña (n. 28 octombrie 1866 , Vilanova de Arousa , Pontevedra — d. 5 ianuarie 1936 , Santiago de Chile), scriitor modernist spaniol. 
Ramón de la Cruz, Ramón de la Cruz Cano y Olmedilla (n. 28 martie 1731 - d. 5 martie 1794 ) a fost un dramaturg spaniol 
Ramón de Campoamor y Campoosorio, Ramón María de las Mercedes de Campoamor y Campoosorio (n. 24 septembrie 1817 - d. 11 februarie 1901 ) a fost un poet, dramaturg și filozof spaniol.
Santiago Ramón y Cajal  histologist și doctor spaniol, unul din cei doi spanioli laureați ai Premiului Nobel pentru medicină (1906).
Denumiri geografice
Mițpe Ramon, (ebraică :מצפה רמון), este un oraș modern situat partea de sud a Israel ului, la 80 km sud de orașul Beer Șeva.
La Maternitat i Sant Ramon este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Lleida.
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, este un stadion de fotbal din Sevilla , Spania.
San Ramón, Costa Rica este un oraș din Costa Rica.

Vezi și
Reamonn, formație rock germană
Lista jucătorilor de la Real Madrid C.F. (José Ramón Sauto, Ramón Grosso)